Segerstads församling kan avse:

 Segerstads församling, Karlstads stift
 Segerstads församling, Skara stift
 Segerstads församling, Växjö stift

Se även 
 Segersta församling